Кобахідзе Олександр Автандович — грузинський футболіст.
 Іраклій Кобахідзе — грузинський політик, спікер парламенту Грузії (2016—2019).